Глигоров — фамилия. Известные носители:
 Глигоров, Душан (род. 1980) — российский кинорежиссёр.
 Глигоров, Киро (1917—2012) — первый президент Республики Македонии, македонский и югославский (СФРЮ) политик.
 Глигоров, Филип (род. 1993) — северомакедонский футболист.